Анунд:

 Анунд Уппсальский — правитель Швеции вместе со своим братом Бьёрном из Хоги
 Анунд Якоб — король Швеции (1022—1050), сын Олафа Шётконунга и Астрид